Алексей Алексеевич Эфрос (род. 4 апреля 1975, Ленинград, СССР) — американский информатик, работающий в области компьютерного зрения.

Родился в семье сотрудника Физико-технического института имени Иоффе Алексея Эфроса; когда сыну было 14 лет семья эмигрировала в США, в 1991 году поселившись в Солт-Лейк-Сити. Окончил Университет Юты в 1997 году, в 2003 году под руководством  в Калифорнийском университете в Беркли защитил докторскую диссертацию. По окончании аспирантуры в течение года был научным сотрудником в Оксфордском университете, где работал с , после чего перешёл в Университет Карнеги — Меллона; с 2013 года — в Калифорнийском университете в Беркли. 

В 2008 году стал гуггенхаймовским стипендиатом; в 2016 году награждён .

Примечания

Ссылки 
 .
 Alexei Alexeevich Efros.
 Алексей Эфрос на сайте Калифорнийского университета в Беркли.

Стипендиаты Гуггенхайма
Преподаватели Инженерного колледжа Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Профессора университета Карнеги — Меллона
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Университета Юты
Персоналии:Санкт-Петербург
Учёные в области информатики США
Википедия:Биографии современников